Il termine follicolo in anatomia indica una cavità microscopica a forma di sacco.

Si possono distinguere:
Follicolo ovarico
Follicolo pilifero
Follicolo linfatico
Follicolo sebaceo
Follicolo tiroideo

Inoltre, questo termine ha un significato specifico in botanica:

Follicolo (botanica): un tipo di frutto secco

Altri progetti